

Persone
 Eric P. Hamp (1920–2019) – linguista statunitense
 Pierre Hamp, pseudonimo di Henri Bourillon (1876-1962) – scrittore francese
 Sheila Ford Hamp (1951) – dirigente d'azienda statunitense
 Vinzenz Hamp (1907-1991) teologo e docente tedesco

Altro
 Hamp and Getz – album di musica jazz inciso da Stan Getz e Lionel Hampton